Ива́н Рако́вский:
 Раковский, Иван (1874—1949) — украинский антрополог и зоолог, педагог, общественный деятель.
 Раковский, Иван Иванович (1815—1885) — карпаторусский греко-католический священник.